Delaware hace referencia a varios artículos:

Geografía física
 Bahía de Delaware, ensenada del océano Atlántico;
 Río Delaware
 Valle de Delaware, que corresponde al área metropolitana de Filadelfia, Estados Unidos.

Lugares en Estados Unidos
 Delaware, estado;
 Delaware City, ciudad;
 Delaware (Iowa), localidad;
 Delaware (Nueva Jersey), localidad;
 Delaware (Nueva York), localidad;
 Delaware (Oklahoma), localidad;
 Condado de Delaware 
 Municipio de Delaware 
 USS Delaware , seis buques de la Armada de los Estados Unidos.

Personas
 El pueblo amerindio norteamericano Lenape es también conocido como Delaware.
 Thomas West, conocido como el Barón Delaware.